Seed (aus dem Englischen für Saat oder [pflanzlicher] Samen) steht für:

 Seed (Zeitschrift), US-amerikanische Wissenschaftszeitschrift
 Seed (Film), kanadischer Horrorfilm aus dem Jahr 2007
 Seed (Fernsehserie), kanadische Sitcom-Fernsehserie
 Seed (Computerspiel), Massively Multiplayer Online Role-Playing Game aus dem Jahr 2006
 Seed-Funding, siehe: Startkapital
 ein in einem Turnier „gesetzter“ Spieler, siehe K.-o.-System
 Seed-Implantation, Einbringen einer radioaktiven Kapsel bei einer permanenten Brachytherapie
 SEED (Final Fantasy VIII), eine militärische Elite-Truppe aus dem Computerspiel Final Fantasy VIII
 SEED Co., Ltd., eine japanische Firma, die Bürobedarf herstellt

Computertechnik:

 SEED-Bauelement, Self Electrooptical Effect Device
 seed key, Startwert für einen Pseudozufallszahlenalgorithmus
 SEED (Algorithmus), ein von der Korean Information Security Agency entwickelter Verschlüsselungsalgorithmus
 Seed7 eine erweiterbare Programmiersprache

Seed ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Bolton Seed (1922–1989), britisch-US-amerikanischer Bauingenieur
 Huck Seed (* 1969), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jimmy Seed (1895–1966), englischer Fußballspieler
 Robbie Seed (* 1990), polnischer DJ und Musikproduzent
 Walter D. Seed (1864–1959), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Seeding
 Seeed
 The Seeds
 Webseed

Abkürzung